Room with a View ist der Titel folgender Werke:

 Room with a View, Album der Band Player (1980)
 Room with a View, Lied von Tony Carey (1988), Titellied von Wilder Westen inclusive
 A Room with a View, Originaltitel des Romans Zimmer mit Aussicht von E. M. Forster (1908) und der gleichnamigen Romanverfilmung von James Ivory (1985)
 A Room With a View, Singleauskopplung aus dem Studioalbum Act III (1990) von Death Angel